Борис Андреевич Остроумов (1887—1979) — российский советский учёный, , радиотехник,  науки, специалист по электронике.

Биография 
Образование:
 1912 Окончил физико-математический факультет Петербургского университета.
 1913 Окончил специальные педагогические курсы при Петербургском учебном округе.

Трудовая деятельность:
 1913—1917 Преподавал в Реальном училище г. Казани.

Работал со дня создания (1918) в Нижегородской радиолаборатории им. В. И. Ленина (НРЛ).

 1919—1924 Преподавал в Казанском университете и Казанском педагогическом институте.
 1924—1929 Преподаватель Нижегородского университета и учёный специалист НРЛ.
 С 1929 года Сотрудник Центральной радиолаборатории ВЭСО в Ленинграде.
 1933 Руководитель группы в Государственном оптическом институте (ГОИ).

Кандидат физико-математических наук (1937), профессор (1934).

Под его руководством работал О. В. Лосев, пионер полупроводниковой техники.

Труды 
 
 Остроумов Б. А. В. И. Ленин и Нижегородская радиолаборатория. — Л.: Наука, 1967.
  У истоков советской радиотехники. Сб. воспоминаний. / Сост. Ф. А. Лбов.  — М.: Советское радио, 1970.
 Остроумов Б. А. Электронные лампы Нижегородской радиолаборатории имени В. И. Ленина.

Литература о персоналии 
 Остроумов Г. А., Остроумов А. Г. Борис Андреевич Остроумов, 1887—1979. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1991. — 158 c. : портр. — (Науч.-биогр. сер. / АН СССР). — 1850 экз. — ISBN 5-02-024508-9
 Остроумов Борис Андреевич
 ОТКЗ 

Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Инженеры по алфавиту
Инженеры Российской империи
Инженеры СССР
Преподаватели Казанского университета
Преподаватели Нижегородского государственного университета
Сотрудники ГОИ имени С. И. Вавилова